Херусален има више значења:

 Херусален (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Херусален (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален, Санта Елена (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Херусален (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Херусален (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Херусален, Хесус Мартинез (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Херусален (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Херусален (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Херусален (Точимилко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Херусален (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Херусален (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Херусален (Сусила), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику